Спиридовы — древний дворянский род.

Род внесён в VI часть дворянской родословной книги Московской губернии.

История рода 
Восходит к середине XVI века. Родоначальник Иван Спиридов послан из Порхова в Холм прибавочным воеводою (1580). Его внук Степан Алексеевич Улан клинский городовой дворянин († 1653). Никон Алексеевич Спиридов стряпчий (1693) воевода в Дмитрове (1694—1697), Кадоме (1699). 

Род пожалован поместьями и вотчинами (1618).

Описание гербов

Герб. Часть II. № 101. 
Щит, разделённый горизонтально на три поля: красное, чёрное и голубое, из коих на первых двух изображён ездок, скачущий на белом коне, в голубой одежде, с поднятою вверх саблею, с золотым луком и колчаном за плечами. Ниже ездока (на чёрном поле) — переломленная надвое серебряная сабля. В нижнем же (голубом поле), между четырёх веток роз (с листами и цветами) — отрубленная человеческая голова.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и короною. Намёт лазуревого и червлёного цветов с подложкою серебром. Щитодержатели:  два стоящие на задних лапах льва.

Гербовник А.Т. Князева. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется герб Матвея Алексеевича Спиридова: на княжеской мантии изображен овальный щит в серебряном поле которого скачущий на серой лошади, покрытой синей попоной, всадник в красной одежде. В правой руке всадника сабля, острием вверх (польский герб Погоня). Щитодержатели: два льва, стоящих на задних лапах, с высунутыми языками. Щит увенчан дворянской короной.

Известные представители 

 Спиридов, Андрей Алексеевич (ок. 1680—1745) — майор, комендант Выборга при Петре I.
  Спиридов, Алексей Андреевич (1714—1782) — генерал-поручик, генерал-кригс-комиссар.
 Спиридов, Григорий Андреевич (1713—1790) — адмирал, архангельский военный губернатор, главный командир Ревельского порта.
 Спиридов, Матвей Григорьевич (1751—1829) — историк, сенатор, автор трудов по генеалогии.
 Иван Матвеевич (1788—1819) — полковник, был женат на Софье Дмитриевне Олсуфьевой (179.—1853).
 Михаил Матвеевич (1796—1854) — майор Пензенского пехотного полка, декабрист.
 Спиридов, Алексей Григорьевич (1753—1828) — адмирал, главный командир Ревельского порта.
 Спиридов, Григорий Григорьевич (1758—1822) — московский обер-полицмейстер, действительный статский советник.

Примечания

Литература 
 
 
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Спиридовы. стр. 248-252.
Сост. граф Александр Бобринский.  Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб,  тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть II. Спиридовы. стр. 58. ISBN 978-5-88923-485-2

 
Шляхетские роды герба Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены розы